Mikonnokka är en udde i Finland.   Den ligger i landskapet Norra Österbotten, i den centrala delen av landet,  km norr om huvudstaden Helsingfors.

Terrängen inåt land är mycket platt. Havet är nära Mikonnokka åt nordväst. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydost om Mikonnokka. Runt Mikonnokka är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Pyhäjoki,  km nordost om Mikonnokka. I omgivningarna runt Mikonnokka växer i huvudsak blandskog. 

Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C.

Kommentarer

Källor 

Halvöar i Norra Österbotten